Hans Peter L'orange kan syfta på:

  Hans Peter L'orange (1835-1907), norsk militär
Hans Peter L'orange (1903-1983), norsk konsthistoriker och arkeolog
Hans Peter L'orange (född 1968), norsk ljudtekniker